Ligue A 2018-2019 – torneo di calcio maschile burundese
 Ligue A 2018-2019 – torneo di pallavolo femminile francese
 Ligue A 2018-2019 – torneo di pallavolo maschile francese
 Ligue A 2018-2019  – campionato di calcio del Burundi